Bootz bezeichnet:

 Bootz (Karstädt), Ortsteil der Gemeinde Karstädt im Landkreis Prignitz, Brandenburg

Bootz ist der Familienname folgender Personen:
 August Bootz (1807–1851), deutscher Maler und Zeichner
 Erwin Bootz (1907–1982), deutscher Unterhaltungskünstler (Comedian Harmonists)
 Oliver Bootz (* 1971), deutscher Schauspieler
 Robert Bootz (1650–1730), deutscher Zisterzienserabt

Fiktive Person:
 Sebastian Bootz, Stuttgarter Tatort-Kommissar, siehe Lannert und Bootz

Siehe auch:
 Booz
 Bohtz